Gnesta kan syfta på:

 Gnesta kommun – en kommun i Södermanlands län
 Gnesta – en tätort i Gnesta kommun 1971–1973, 1992–
 Gnesta landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1952–1954
 Gnesta municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Frustuna landskommun 1883–1955
 Gnesta köping – en tidigare administrativ köping i Sverige 1955–1970
Gnestamodellen – en modelltyp av stationshus
 Gnesta station – en järnvägsstation i Gnesta
Gnesta bryggeri, – ett numera nedlagt ölbryggeri 
Gnesta-Kalle (1927–2010), svensk dragspelare och kapellmästare